Azophi (inslagkrater) - krater op de maan
 Abd-al-Rahman Al Sufi (ook wel Azophi of Azophi Arabus genoemd) - Perzisch astronoom en naamgever van bovenstaande krater